Johannes Hage er navnet på flere personer:

 Johannes Hage (journalist) (1800-1837) – dansk journalist (Johannes Dam Hage)
 Johannes Hage (godsejer) (1842-1923) – dansk godsejer, fabrikant, filantrop og kunstsamler